Лас Пиједритас има више значења:

 Лас Пиједритас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Пиједритас, Пенсион (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједритас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједритас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пиједритас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједритас (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједритас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједритас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пиједритас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Пиједритас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пиједритас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пиједритас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједритас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику